Toque pode ser referente a:

Toque, ritmo tocado com atabaque nos rituais afro-brasileiros
Toque de recolher, proibição de circular após determinada hora
Toque de angola, ritmo tocado com berimbau
Toque retal, exame médico para detecção de câncer de próstata
Toque vaginal, exame médico usado em ginecologia
Toque, álbum do cantor Byafra
Toque de celular/telemóvel, alerta sonoro utilizado por telefones móveis como tom de chamada
Toque no Altar, grupo de música gospel do Brasil
Toque no Altar (álbum), álbum do grupo de nome homônimo.

Desambiguação